Kranjci est un toponyme qui peut désigner :
Kranjci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čabar, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Kranjci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Labin, comitat d'Istrie.